Voici la liste des planètes mineures numérotées de 447001 à 448000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 447001 à 448000

447001-447100

447101-447200

447201-447300

447301-447400

447401-447500

447501-447600

447601-447700

447701-447800

447801-447900

447901-448000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000